Tavui steht für:
 einen Vulkan in Papua-Neuguinea, siehe Liste von Vulkanen in Papua-Neuguinea
 Fua Logo Tavui (* 1952), Segler aus Amerikanisch-Samoa